Список персоналий на знаках почтовой оплаты Азербайджана — перечень коммеморативных почтовых марок, которые были введены в обращение почтой Азербайджана, начиная с 1993 года. Номинал (денежный эквивалент) указан в манатах и имеет различия в соответствии с определённым историческим периодом. Кроме изображения и номинала в списке указаны номер по каталогу почтовых марок, дата выпуска и тираж. Для удобства поиска в таблице ниже, чтобы перейти к просмотру почтовых марок определённого года выпуска необходимо однократно нажать на викифицированную ссылку с цифрой соответствующего календарного года. Знаки почтовой оплаты расположены по нарастанию порядкового номера в каталоге марок Азербайджана.

См. также 
 История почты и почтовых марок Азербайджана
 
 Тематическая филателия

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Персоналии:Азербайджан
Почтовые марки Азербайджана
Азербайджан